La Temporada 2003 de les CART World Series és la vint-i-cinquena edició d'aquesta competició automobilística en la qual es van disputar 18 curses entre el 23 de febrer i el 26 d'octubre de 2003. El campió va ser el canadenc Paul Tracy.

Grans Premis

Pilots 
Sistema de puntuació:
 1r - 12è = 20-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1
Punts de bonificació:
 1 per volta ràpida a la sessió de qualificació 1
 1 per volta ràpida a la sessió de qualificació 2
 1 per encapçalar més voltes en cursa

El nombre màxim de punts que pot guanyar un pilot en un gran premi és de 34.

Enllaços externs 
 champcarworldseries.com 

Temporades de Champ Car
Competicions d'automobilisme del 2003